Марклунд — шведская фамилия.

Известные носители:
 Антон Марклунд (род. 1992) — шведский автогонщик.
 Петра Марклунд (род. 1984) — шведская певица.
 Лиза Марклунд (род. 1962) — шведская писательница, автор детективных романов.